Фрегаты типа «Гидра» — серия из 4 кораблей ВМС Греции. Проект разработан в Германии как один из вариантов модульного боевого корабля MEKO, подтип MEKO 200. Начало финансирования программы относится к 1988 году, когда планировалось построить 6 кораблей этого типа. Первый корабль построен в Германии и вступил в строй в 1992 году. Постройка остальных кораблей на греческой верфи Hellenic Shipyards затянулась из-за финансовых проблем до конца 1990-х годов. Окончательно было решено построить 4 корабля и дополнительно закупить в Нидерландах 8 подержанных фрегатов типа «Кортенар».

Проведённая в 2007 году модернизация системы управления стрельбой STIR, позволила переоснастить корабли зенитными ракетами ракетами ESSM. Испытания новых ракет были успешно проведены на фрегате F455 «Саламин» в августе 2008 года. Три остальных корабля были модернизированы в течение 2008 года.

Состав серии

Примечания

См. также 
 :en:Vasco da Gama class frigate
 Фрегаты типа «Анзак»
 :en:Barbaros class frigate

Ссылки 
 Conway’s All the World’s Fighting Ships 1947—1995
 Hellenic Navy website
 Hydra Class, Greece на сайте www.naval-technology.com.
 Meko 200 HN — Hydra Class на сайте www.globalsecurity.org.
 Meko 200 Frigates на сайте www.steelnavy.com.

Идра
Идра